Герман Даниэль Теодор Бенкен (; 2 февраля 1896, Бремен — 6 апреля 1952 года, Мадрид) — немецкий историк искусства.

Биография 
После окончания школы Герман Бенкен, сын бизнесмена, изучал историю искусства во Фрайбурге-им-Брайсгау под руководством Вильгельма Пиндера и в Мюнхене под руководством Генриха Вёльфлина, где он в 1920 году получил докторскую степень по теме «Проблемы формообразования в архитектуре немецкого классицизма» (Gestaltungsproblem in der Baukunst des deutschen Klassizismus).

Затем он стал сотрудником Вильгельма Пиндера в Институте истории искусств при Лейпцигском университете и сосредоточил своё внимание на изучении скульптуры немецкого Средневековья. Затем он преподавал в университете в должности приват-доцента. В 1925—1927 годах Герман Бенкен работал в Институте истории искусств во Флоренции, изучая архитектуру Тосканы и творчество Мазаччо и Мазолино да Паникале. После его возвращения в Лейпцигский университет он стал самым молодым адъюнкт-профессором истории искусств. Бенкен работал в Лейпциге в тесном сотрудничестве с Лео Брунсом и Теодором Хетцером.

В Лейпциге Герман Бенкен исследовал творчество нидерландских живописцев Яна и Хуберта ван Эйков, Рогира ван дер Вейдена. Известен спор Бенкена с историком искусства Эрвином Панофским о том, кто из братьев ван Эйк является главным автором Гентского алтаря. Панофский критиковал способ атрибуции, применяемый Бенкеном. Спор вылился в принципиальную дискуссию: какой метод — иконографии или иконологии, развитый в дальнейшем Панофским, может надёжно доказать авторство художественного произведения.

После прихода к власти национал-социалистов в Германии Бенкен 11 ноября 1933 года подписал «Заявление профессоров немецких университетов и вузов о поддержке Адольфа Гитлера и национал-социалистического государства» — документ, который подписали более 900 учёных и преподавателей. Официальный заголовок гласил «С Адольфом Гитлером за честь, свободу и право народа Германии!» (Mit Adolf Hitler für des deutschen Volkes Ehre, Freiheit und Recht!).

Во время своего пребывания в Лейпциге в 1933 году Герман Бенкен стал членом Национал-социалистического союза учителей (Nationalsozialistischen Lehrerbund). После начала Второй мировой войны в 1940 году он присоединился к Национал-социалистической рабочей партии Германии и в следующем году — к Немецкой национал-социалистической ассоциации лекторов. После окончания войны в апреле 1945 года Военный трибунал осудил Бенкена, но 25 июля 1946 года он был реабилитирован специальным комитетом антифашистской партии Саксонии.

В 1949 году Бенкен, который тем временем обратился к архитектуре периода романтизма, принял приглашение в Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen; RWTH Aachen University), где возглавил кафедру истории искусства. Основные направления его работы: исследования голландской и итальянской живописи XV—XIX веков и «творческих идей эпохи романтизма». В Ахене (Северный Рейн-Вестфалия) Бенкен с 1948 года был директором «Собрания Рейффа» (Sammlung Reiff-Museum).

6 апреля 1952 года Герман Бенкен умер во время служебной поездки в Мадрид.

Научное наследие 
Герман Бенкен — один из самых выдающихся учёных-медиевистов Германии, сыгравший важную роль в утверждении новых подходов к изучению средневековой культуры. В отличие от большинства исследований в области исторических художественных стилей, Герман Бенкен обращался не к формальной стороне произведений искусства, как поступали Алоиз Ригль, Генрих Вёльфлин и Август Шмарзов, а к внутренней логике формообразования, определяющей связь смысла произведения и его внешней формы. Он также показал, что архитектура может быть хорошим зеркалом эпохи и её задач, и что архитектура XIX века не отрицала, а продолжала решать те же задачи, которые были у неё и в прошлые эпохи.

Основные публикации 
 Картины Вестфалии (Bildwerke Westfalens). 1923
 Романская скульптура в Германии XI и XII века (Romanische Skulptur in Deutschland 11 u. 12 Jahrhundert). 1924
 Образы Бамбергского собора XIII века (Bildwerke des Bamberger Domes aus dem 13. Jahrhundert). 1925
 Скульпторы XIV века на Рейне и в Швабии (Bildhauer des vierzehnten Jahrhunderts am Rhein und in Schwaben). 1927
 Публикации о происхождении Гентского алтаря: О происхождении Гентского алтаря, Хуберт и Ян ван Эйк; Возраст Гента; «Провозглашение Фридсама» и проблема Гентского алтаря; Статус проблемы Хуберта ван Эйка: Вопросы о Гентском алтаре (Publikationen zum Entstehungsstreit um den Genter Altar: Zur Entstehungsgeschichte des Genter Altars, Hubert und Jan van Eyck, H. Beenken, Wallraf-Richartz Jahrbuch (1933-34): 76-132.; Genter Alter von van Eyck, erneut überprüft, H. Beenken, Burlington Magazine 63 (1933): 64-72; Die «Friedsam-Verkündung» und das Problem des Genter Altars, E. Panofsky, Art Bulletin 18 (1935): 432-73; Der Stand des Hubert van Eyck Problems: Fragen um den Genter Altar, H. Beenken, Oud Holland 53 no. 1 (1936): 7-33). 1933—1936
 Благовещение Петруса Кристуса в Метрополитен-музее и проблема Хуберта ван Эйка (Die Verkündigung des Petrus Christus im Metropolitan Museum und das Problem des Hubert van Eyck). 1937
 Подробнее о «Благовещении Фридсама» и проблеме Гентского алтаря (Mehr über die «Friedsam-Verkündung» und das Problem des Genter Altars). 1938
 Мастер Наумбурга (Der Meister von Naumburg). 1939
 Изобразительное искусство раннего Средневековья (Die Bildkunst des Frühmittelalters). 1939
 Концепция смерти в немецком искусстве XIX века (Die Todesvorstellung in der deutschen Kunst des 19. Jahrhunderts). 1939
 Хуберт и Ян ван Эйк (Hubert und Jan van Eyck). 1941
 Девятнадцатый век в немецком искусстве (Das neunzehnte Jahrhundert in der deutschen Kunst). 1944
 Рогир ван дер Вейден (Rogier van der Weyden). 1951
 Творческие строительные идеи немецкого романтизма (Schöpferische Bauideen der deutschen Romantik). 1952

Примечания 

Историки искусства Германии
Медиевисты Германии